«Али-Баба и сорок разбойников» — советский музыкальный спектакль по мотивам персидской сказки «Али-Баба и сорок разбойников» со стихами Вениамина Смехова на музыку Сергея Никитина и Виктора Берковского. Был записан в 1981 году и выпущен на двойной пластинке в серии «Сказка за сказкой» через год.

Существует музыкальный художественный фильм 1983 года с теми же исполнителями — экранизация существовавшей аудиодорожки.

История создания 
Смехов, давний любитель персидской поэзии, говорит о своём «Али-Бабе»: «Это был итог моих разгильдяйских капустников и пародия на скучнейшую „Шахерезаду“».

Он прочитал свой вариант «Али-Бабы» товарищам по Театру на Таганке по дороге в Таллин. Работа вызвала всеобщее одобрение, и Смехов решил осуществить проект. «Поначалу задумали фильм. Грамматиков, тогда только закончивший съёмки „Шла собака по роялю“, по рекомендации Аллы Демидовой взялся за смеховский сценарий. Али-Бабой назначили Ролана Быкова. А когда сдали заявку на киностудию, выяснилось, что на границе Азербайджана с Турцией уже снимается фильм „Приключения Али-Бабы и 40 разбойников“. И в главной роли (атамана) Ролан Быков». Тогда Смехов решил оставить своим героям только голос.

Смехову ради этого проекта пришлось заключить бартерную сделку: «Мелодия» выпускает «сомнительную», по их мнению, версию известной арабской сказки, за что Смехов создал для фирмы патриотический цикл из произведений Горького к юбилею ВЛКСМ (аудиоспектакль «Было на свете сердце», где ранние вещи Горького читали Иннокентий Смоктуновский, Елена Коренева и Иван Бортник).

После того, как пластинка была выпущена, популярность героев нового «Али-бабы» побила все рекорды. (Было выпущено более трёх миллионов экземпляров). Наталья Тенякова (Фатима) вспоминает, как за ней с Юрским бегали дети и кричали: «Съешь апельсин!». До этого подобной чести удостаивалась только Фаина Раневская с фразой «Муля, не нервируй меня». Благодаря этому было принято решение экранизировать аудиопластинку.

Телеверсия 

«Спустя несколько лет Смехова попросили спасти план „Лентелефильма“. Табаков в это время застрял в Финляндии и умолял о замене в команде. Но Али-Баба должен был петь. И тогда всю питерскую декорацию перевезли в Москву. Табаков „подарил две ночи“ на съёмку, и от перегрузок уже в первую ночь к нему вызвали „неотложку“. Армен Джигарханян, спасавший в то время план всех советских киностудий, так и не успел выучить слова и мастерски оборачивался к невидимому суфлеру, стилизуясь под восточную медлительность и томность».

«Телесъёмки спектакля проводились „стахановскими“ темпами, что стоило актёрам немалых усилий. […] Но в итоге Руководство Гостелерадио отложило фильм на „полку“. Причина — возможное непонимание „нашего юмора“ и обида со стороны современного Ирана и наших арабских друзей».

Действующие лица и исполнители

В эпизодах 
 Изиль Заблудовский
 Виктор Костецкий — разбойник
 Владимир Курашкин — разбойник Мухаммед Вадим Никитин
 Станислав Соколов

 Музыка пластинки 
Тексты песен, как и сценарий, написаны Вениамином Смеховым. Музыка Виктора Берковского и Сергея Никитина, обработка и аранжировка Игоря Кантюкова. Режиссёр-концертмейстер — Сергей Никитин, ансамбль «Мелодия» под управлением Георгия Гараняна; вокальный ансамбль «Панорама» под управлением Михаила Ганеева.

«Музыку для „Али-Бабы“ предлагали написать самому Шнитке, но Юрий Визбор, близкий друг автора и первый слушатель смеховского варианта сказки, посоветовал не мучить актёров, напомнив, что есть люди, способные написать лёгкие мелодии. Правда, они не музыканты, а кандидаты естественных наук, зато с хорошим чувством юмора. Сергей Никитин и Виктор Берковский согласились и вдвоём написали чудесные музыкальные диалоги. (Правда, обещали работать два месяца, а справились только через два года)».

 Песни 

Официального списка треков нет, так как пластинка идёт без разбития на треки, делясь на 4 части по сторонам двух пластинок. Приблизительный список песен:
 Персия, Персия! Однажды светлым тёплым утром на базаре такую людям злую новость рассказали… «Эй, Касым, а Касым!» — «Говори, Фатима…» (Съешь апельсин) На Востоке простор, над простором — шатёр… Вряд ли сегодня, Али-Баба, гости придут… Хочешь — верь своим глазам, хочешь — не верь (Симсим, сезам, откройся) Шито-крыто Ну, что ты потеряешь, если всё узнаешь? (Любопытство) Что там? Новая пещера? Спустилось солнце два часа тому назад Зачем так много треска? Пусть сдохнут все мои враги, вкусней не ел я кураги Вот-вот-вот, убеждаешься? (Не будь я судейская дочь) Признавайся, ворон старый, где украл свои динары? Тяжёлым будет путь до погребов… (А десять мулов по два сундука) Персия, Персия! (реприза) Никого умнее нет нашего Хасана (Браво, браво!.. Ну, что вы право!..) Старые раны Очень чёрные тучи опустил над горами Аллах Был порядок на Земле простым-простой… Что-то будет! Если б ты знал, как я устал (Моя ноша нелегка) Поменьше есть, поменьше пить (Ночью город умолк) Отличный плов, ну просто первый раз такой «А она мне нравится!» — «Ну что ты — красавица!» С днём рожденья, дорогой Али-Баба! Персия, Персия! (финал) Обложка 
Обложка была создана Валерием Плотниковым (идея), макет создал книжный график Аркадий Троянкер. «Для фотографий долго не могли найти подходящий узорчатый ковёр. Оказалось, что именно такой, персидский, висел в Доме на набережной, в квартире редактора Ирины Якушенко. Сергей Никитин приготовил плов, пили чай из пиал, пели и дурачились. Они остались с пиалами в руках на обложке».

 Театральные постановки 

С постановки на сцене «Али-Бабы» начался театр Армена Джигарханяна, сыгравшего в оригинальной версии атамана. В настоящее время спектакль сохраняется в репертуаре театра под названием «Тысяча и одна ночь Шахразады»: «В основе спектакля — пьеса Вениамина Смехова „Али-Баба и сорок разбойников“, но действие выходит за её рамки. Здесь собран весь колорит „Тысяча и одной ночи“ — тонкой, мудрой восточной сказки».

Театр Олега Табакова (исполнитель роли Али-Бабы) «Табакерка» собиралась сделать спектакль своей визитной карточкой наподобие вахтанговской «Турандот» — с Игорем Нефёдовым в главной роли, но тот скончался.

 Список постановок 

 спектакль «Али-Баба и сорок разбойников», Московский театр-студия п/р О. Табакова, 1981;
 спектакль «Али-Баба и сорок разбойников», Рязанский театр юного зрителя, реж.-постановщик В. Б. Смехов, 1986;
 спектакль «Али-Баба и сорок песен персидского базара», Киевский театр эстрады, реж. М. Морголис (Ганапольский), 1987;
 спектакль «Али-Баба и сорок разбойников», Волгоградский ТЮЗ, реж. Е. Басилашвили, 1988;
 спектакль «Али-Баба», Тбилисский ТЮЗ, 1987;
 мюзикл «Али-Баба и семеро разбойников», Московский театр «Д», реж. В. Дружинин, 1996;
 спектакль «Али-Баба», Алтайский государственный театр кукол «Сказка» (г. Барнаул), реж. В. Вольховский, 1998;
 спектакль «Али-Баба и разбойники», Ровенский театр кукол (Украина), реж. А. Куделя, 3.07.2003;
 спектакль «Али-Баба и сорок разбойников», Самарский театр кукол, реж. И. Зиннуров, 13.05.2005;
 спектакль «Тысяча и одна ночь Шахразады», Московский драматический театр п/р А. Джигарханяна, реж. А. Джигарханян, А. Анненков, 7.12.2008;
 спектакль «Али-Баба и сорок разбойников», Омский театр для детей и молодёжи, реж. А. Бабанова, 2011;
 «Али-Баба и 40 разбойников», Московский музыкальный театр для детей и молодежи «Экспромт»;
 мюзикл «Али-Баба и сорок разбойников», Орловский театр для детей и молодежи «Свободное пространство»; спектакль «Приключения Али-Бабы», Днепропетровский театр кукол (Украина), реж. В. Ф. Бугаёв, 1984.

Также Смехов ставил «Али-Бабу» на иврите в Хайфе.

 Ремейк 
В 2004 году телеканалы «СТС» (Россия) и «1+1» (Украина) при участии кинокомпании «Украинская Медийная Группа» создали новогодний телепроект по мотивам старой постановки (мюзикл «Али-Баба и сорок разбойников»).

Аранжировки к старым мелодиям написал киевский композитор Дмитрий Климашенко, «современное» звучание текстам придавал Александр Цекало; хореограф Егор Дружинин (он же играет Али-Бабу); режиссёр — Виктор Придувалов.
 Продюсеры: Александр Роднянский, Александр Цекало, Иванна Дедюра
 Режиссёр: Виктор Придувалов
 Хореограф: Егор Дружинин
 Художник по костюмам: Надежда Кудрявцева
Исполнителями стали:
 Егор Дружинин — Али-Баба Жасмин — Зейнаб, жена Али-Бабы Максим Леонидов — Касым, брат Али-Бабы Алика Смехова — Фатима, жена Касыма Дмитрий Нагиев — Хасан, главарь разбойников Борис Хвошнянский — Мустафа, рассказчик, он же башмачник Виктор Андриенко — Сулейман, помощник Хасана Сергей Лосев — судья, отец жены Касыма Борис Моисеев — цыганка-гадалка Дуэт «Чай вдвоём» — разбойники Ахмед и Мухаммед Филипп Киркоров — Степан''

Также в фильме снялись группы «Сливки» и «Блестящие», «Отпетые мошенники», дуэт «SMASH». Натурные съёмки производились в Бахчисарае.

Примечания 

Фильмы СССР 1983 года
Телефильмы СССР 1983 года
Фильмы студии «Лентелефильм»
Фильмы-сказки СССР
Фильмы Олега Рябоконя
Музыкальные фильмы СССР
Экранизации сказок «Тысяча и одна ночь»
Али-Баба
Произведения, основанные на «Тысяче и одной ночи»